kwatera – lokal mieszkalny przeznaczony wyłącznie na zakwaterowanie żołnierzy
 kwatera – naczelne dowództwo lub dowództwo wielkiej jednostki w czasie wojny
 kwatera – regularne pole będące elementem wielodzielnej powierzchni malowidła lub płaskorzeźby
 kwatera – segment okna wielodzielnego 
 kwatera cmentarna – fragment rozplanowanego cmentarza
 kwatera sadu – część sadu obsadzona jednym gatunkiem drzew, najczęściej dwu- lub więcej odmianowa, otoczona drogami dojazdowymi